JMF est un sigle qui signifier :
 Jeunesses musicales de France ;
 Jeunes musulmans de France ;
 , une bibliothèque multimédia pour le langage de programmation Java.